Василий Курочкин:
 Курочкин, Василий Васильевич (1900—1955) — советский железнодорожник, первый заместитель Министра путей сообщения СССР, ректор Московского института инженеров железнодорожного транспорта.
 Курочкин, Василий Степанович (1831—1875) — русский поэт-переводчик, журналист и литературный критик, сатирик.